Џенифер Ив Гарт (; Урбана, Илиноис, 3. април 1973) америчка је глумица. Најпознатија је по улози Кели Тејлор у популарној ТВ серији Беверли Хилс, 90210.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1980-е
|-
| 1989. || Од муке до науке || -{Growing Pains}- || Дениз || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 1989—1990. || — || -{Brand New Life}- || Ерика Макреј || ТВ серија, 6 еп.
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1990-е
|-
| 1990—2000. || Беверли Хилс, 90210 || -{Beverly Hills, 90210}- || Кели Тајлор || ТВ серија, главна улога
|-
| rowspan=2| 1992. || — || -{Parker Lewis Can't Lose}- || Џени Гарт || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Мелроуз Плејс || -{Melrose Place}- || Кели Тајлор || ТВ серија, 3 еп.
|-
| 1993. || Звезда || -{Danielle Steel's Star}- || Кристал Вајат || 
|-
| rowspan=2| 1994. || — || -{Lies of the Heart: The Story of Laurie Kellogg}- || Лори Келог || 
|-
| — || -{Without Consent}- || Лора Милс || такође и извршна продуценткиња 
|-
| rowspan=3| 1995. || — || -{Falling for You}- || Мег Крејн || 
|-
| Шоу Ларија Сандерса || -{The Larry Sanders Show}- || Џени Гарт || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Biker Mice from Mars}- || Ејнџел Ревсон (глас) || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=3| 1996. || Недовршена веза || -{An Unfinished Affair}- || Шила Харт || такође и извршна продуценткиња  
|-
| Снага 98 || -{Power 98}- || Шерон Пен || 
|-
| Губљење невиности || -{A Loss of Innocence}- || Шелниша Боуен || 
|-
| 1997. || — || -{My Brother's War}- || Мери Фејган Бејли || 
|-
| 1998. || — || -{Telling You}- || Амбер || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| 2000—2001. || — || -{The $treet}- || Џилијан Шерман || ТВ серија, 8 еп.
|-
| 2001. || — || -{Watching the Detectives}- || Селест || 
|-
| 2002—2006. || Шта волим код тебе || -{What I Like About You}- || Вал Тајлер || ТВ серија, главна улога
|-
| rowspan=2| 2003. || Последњи каубој || -{The Last Cowboy}- || Џеклин Купер || 
|-
| — || -{Secret Santa}- || Ребека Чандлер || 
|-
| 2005. || — || -{Stewie Griffin: The Untold Story}- || Кели Тејлор (глас) || 
|-
| rowspan=2| 2006. || Амерички тата || -{American Dad!}- || Труди (глас) || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Породични човек || -{Family Guy}- || Кели (глас) || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2007. || — || -{Girl, Positive}- || Сара Бенет || 
|-
| 2008—2010. || Беверли Хилс, 90210: Следећа генерација || -{90210}- || Кели Тајлор || ТВ серија, 20 еп.
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| rowspan=2| 2011. || Случајно заљубљени || -{Accidentally in Love}- || Ени Бенчли ||
|-
| Прича о псима и венчањима || -{A Christmas Wedding Tail}- || Сузан || такође и извршна продуценткиња 
|-
| rowspan=2| 2012. || Једанаеста жртва || -{The Eleventh Victim}- || Хејли Дин ||
|-
| — || -{Village People}- || Алекса || такође и извршна продуценткиња
|-
| rowspan=2| 2013. || Заједница || -{Community}- || Енсин || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Празнична чаролија || -{Holidaze}- || Мелоди Џерард || 
|-
| 2014. || — || -{Mystery Girls}- || Чарли Контур || ТВ серија, главна улога и извршна продуценткиња
|-
| rowspan=2| 2016. || Роботско пиле || -{Robot Chicken}- || Кортни, Керол Брејди (глас) || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Време је за плес || -{A Time To Dance}- || Аби Рејнолдс || 
|-
| 2018. || Мик || -{The Mick}- || Џени Гарт || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 2019. || БХ90210 || -{BH90210}- || Џени Гарт || ТВ серија, главна улога и извршна продуценткиња
|-
| — || -{Your Family or Your Life}- || Кети Мејер || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|-
| rowspan=2| 2021. || — || -{Left for Dead: The Ashley Reeves Story}- || Мишел Ривс || 
|-
| — || -{A Kindhearted Christmas}- || Џејми Монро || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1973.
Америчке глумице